Castejón (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca in de regio Castilië-La Mancha
Castejón (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
Castejón de Alarba, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio Aragón
Castejón de Henares, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara in de regio Castilië-La Mancha
Castejón de Monegros, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
Castejón del Puente, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
Castejón de Sos, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
Castejón de Tornos, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón
Castejón del Puente, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
Castejón de Valdejasa, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio Aragón